Министерство государственной безопасности ГДР (), неофициально сокр. Шта́зи )) — тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный (с 1952 года) государственный орган Германской Демократической Республики.

Штаб-квартира располагалась в округе Лихтенберг Восточного Берлина.

История 
Министерство государственной безопасности ГДР под руководством Вильгельма Цайссера было создано по образу и подобию советского МГБ 8 февраля 1950 года. В 1953 году, после событий июня 1953 года, Вальтер Ульбрихт назначил главой МГБ ГДР Эрнста Волльвебера. В 1957 году Волльвебера сменил Эрих Мильке.

Министерство государственной безопасности ГДР также контролировало другую спецслужбу ГДР — Военную разведку Национальной народной армии ГДР (Militärische Aufklärung der Nationalen Volksarmee). Во времена холодной войны считалось одной из наиболее сильных спецслужб в мире, наряду с КГБ и ЦРУ.

Разоблачение агента спецслужбы ГДР Гюнтера Гийома было одной из причин отставки федерального канцлера Западной Германии Вилли Брандта в мае 1974 года.

При МГБ ГДР действовало Представительство КГБ СССР (в\ч пп 62504, дислокация — Берлин-Карлсхорст). Вплоть до 1990 года министерство плотно сотрудничало с КГБ, например, КГБ приглашал агентов ГДР организовать оперативные базы в Москве и Ленинграде для слежки за немецкими туристами. Мильке относился к офицерам министерства, как к «чекистам Советского Союза», а в 1978 году Мильке официально дал агентам КГБ в ГДР те же права и власть, что и в СССР.

Операции 

Министерство государственной безопасности оказывало большое влияние практически на все аспекты жизни граждан Германской Демократической Республики. До середины 1980-х годов сеть осведомителей, называвшихся «неофициальными сотрудниками» () развилась быстрыми темпами как в пределах собственной страны, так и на Западе.

В 1989 году численность сотрудников и агентов госбезопасности оценивалась соответственно в 91 015 человек на штатной основе и около 200 000 неофициальных сотрудников. Это означает, что приблизительно каждый пятидесятый гражданин ГДР сотрудничал с министерством, что является одним из самых высоких уровней насыщения общества агентурой в мировой истории.

Министерство государственной безопасности старательно контролировало поведение граждан Восточной Германии с целью кардинального предотвращения любых «политически некорректных действий». Девиз Штази «Неважной информации не существует» с завидным упорством претворялся в жизнь. Министерство располагало досье почти на каждого из 16 миллионов жителей ГДР (и многих жителей ФРГ, особенно перебежчиков), включая даже школьников и стариков. Центральной тюрьмой предварительного заключения Штази являлась Берлин-Хоэншёнхаузен. Там содержались те, кто пытались бежать на запад или получить разрешение на выезд, а также так называемые «инакомыслящие», которые подвергались политическим преследованиям. Узников жестоко изнуряли, применяя к ним методы физического и психологического воздействия.

Одной из «визитных карточек» Штази стало использование так называемых «законсервированных запахов» (Geruchskonserven) — герметически закупоренных стеклянных сосудов с образцами запаха тел подозреваемых в антигосударственной деятельности или помыслах. Десятки тысяч хранившихся образцов представляли собой либо выкраденные предметы одежды, либо ткань обивки стула, на котором сидел арестованный. Специально обученные собаки могли найти человека по запаху, однако запах уликой не считался и использовался только «для сужения круга подозреваемых». Вопреки распространённому мнению, этот метод состоял на вооружении и у обычной полиции, более того, применяется и поныне.

Помимо этого, ресурсы службы использовались для проникновения в западногерманское правительство и спецслужбы с целью их подрыва, что выполнялось исключительно умело, поскольку восточногерманские агенты разоблачались весьма редко.

20 июля 1954 года в ГДР перешёл доктор Отто Йон, с декабря 1950 года возглавлявший Федеральную службу защиты конституции Германии (контрразведку ФРГ).

Высшим достижением Штази стало внедрение в окружение канцлера Вилли Брандта офицера МГБ Гюнтера Гийома. Вместе со своей женой Кристель он в 1956 году под видом беженца приехал в ФРГ, а с февраля 1970 года приступил к работе в аппарате канцлера, быстро став одним из наиболее доверенных помощников Брандта. Наиболее успешной акцией, проведённой совместно с советской внешней разведкой и на предоставленные ею средства, стал подкуп нескольких депутатов бундестага, позволивший предотвратить поражение федерального канцлера Брандта при голосовании по вопросу вотума доверия ему 27 апреля 1972 года и тем самым обеспечить последующую ратификацию договоров ФРГ с Советским Союзом, Польшей и ГДР, закрепивших нерушимость восточных границ ФРГ, сложившихся после Второй мировой войны. Гийом был разоблачён и арестован только в апреле 1974 года. По опубликованным данным, под псевдонимами «Грегор» и «Нотариус» со Штази сотрудничал и будущий председатель Партии демократического социализма, многолетний лидер левой фракции в бундестаге Грегор Гизи, хотя сам он это отрицал, а дважды проведённое прокуратурой Германии расследование правовых последствий не имело.

Значительного успеха Штази в альянсе с советской внешней разведкой добилась в 1980-х годах, когда в Западной Германии находился основной плацдарм НАТО и дислоцировалась наиболее мощная группировка вооружённых сил блока. Американские стратеги, опасаясь получить от СССР ответный ядерный удар по своей территории, разместили в Западной Германии баллистические ракеты средней дальности. На трёх ракетных операционных базах было развёрнуто 108 пусковых установок для ракет «Першинг-2». Фактор особого риска для СССР состоял в том, что подлётное время ракет «Першинг-2» со стартовых позиций в лесистых районах Баварии до объектов в центре европейской части Советского Союза составляло всего 8-10 минут, что делало их чрезвычайно опасным оружием первого удара. Разведчикам удалось завербовать ряд высокопоставленных военных чиновников Западной Германии и Западного Берлина, располагавших сведениями об организации, боевом составе, дислокации и вооружениях войск НАТО, планах их боевой подготовки, оборудовании театра военных действий, расположении и планах строительства позиций ракет средней дальности и хранилищ ядерного оружия. Полученная секретная информация способствовала подписанию в декабре 1987 года лидерами СССР и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

15 августа 1985 года в ФРГ таинственно пропал 48-летний , который курировал в Федеральной службе защиты конституции контрразведку против ГДР. Однако уже 19 августа Тидге дал пресс-конференцию в Восточном Берлине, из которой стало ясно, что он решил порвать со своим прошлым, начав новую жизнь в ГДР. Позже в берлинском Университете им. Гумбольдта Тидге защитил докторскую диссертацию «Контрразведывательные функции ведомства по охране конституции Федеративной республики Германии», описывавшую деятельность БФФ, включая операции службы электронного наблюдения.

В 1989 году Тидге выехал в Советский Союз.

Методы 

В Министерстве государственной безопасности ГДР существовала специальная программа Zersetzung — разложение. Её использовали против диссидентов в 1970-е и 1980-е годы. Цель состояла в том, чтобы «выключить» диссидентов путём нарушения их личной или семейной жизни. Метод психологического разложения включал регулярные проникновение в жилища неугодных лиц в их отсутствие и некое лёгкое, едва заметное изменение быта: снятие картин со стены, перестановку мебели, постановку будильника на другое время, замену одного сорта чая на другой, странные телефонные звонки от неизвестных людей и т.п. Обычно жертвы не подозревали, что это «Штази».

Кроме того, объект могли тревожить многочисленными ночными звонками, заказами из службы доставки, в том числе странных предметов вроде 20 пирогов с разной начинкой. Ставка делалась также на национальные особенности вроде ярко выраженной немецкой педантичности. У жертв слежки зачастую развивалась паранойя, которая постепенно сводила их с ума. В отдельных случаях «объекты» не просто прекращали свою политическую деятельность, но и сводили счёты с жизнью.

Структура 
Главное управление «А» (нем. HVA, Hauptverwaltung Aufklärung — внешняя разведка) насчитывало более 4 тысяч сотрудников и около 38 тыс. агентов (в основном граждан ФРГ).

Внутренняя структура МГБ была очень разветвлённой. Органами МГБ в округах были окружные отделы (Bezirksverwaltung, до 1952 года — земельные отделы (Landesverwaltung), во главе с руководителем земельной администрации (Leiter der Landesverwaltung)) во главе с руководителем окружной администрации (Leiter der Bezirksverwaltung), в районах — районные отделы (Kreisdienststelle).

Кроме того, к МГБ относилась пограничная охрана и охранный полк имени Дзержинского.

Захват и роспуск в ходе революции 1989 года 

Во время революции 1989 года здания министерства (а 15 января 1990 года и штаб-квартира) были захвачены разгневанными гражданами.

Находясь в окружении, сотрудники МГБ получили приказ уничтожить архив. Согласно приказу в первую очередь следовало уничтожить документы о ключевых осведомителях Штази, о главных операциях в ГДР и ФРГ. Архив уничтожали с помощью шредеров. Из-за большого объёма бумаги шредеры вышли из строя и оставшиеся документы пытались разрывать вручную. Оставшиеся клочки бумаги складывали в отдельные мешки. В настоящее время ведутся работы по восстановлению этой части архива.

Решением Народной палаты ГДР от 17 ноября 1989 года на смену министерству пришло Ведомство национальной безопасности () под руководством Вольфганга Шваница. 8 декабря председатель Совета министров ГДР Ханс Модров объявил о роспуске ведомства, а 14 декабря правительство приняло и подтвердило решение о ликвидации ведомства.

Раскрытие досье на граждан ГДР 

По «Закону о документации Штази», принятому в 1991 году, все граждане ГДР получили доступ к своим досье, собранным из информации, обеспеченной «неофициальными сотрудниками». Все сохранившиеся архивы были переданы «Комиссии Гаука», названной по имени пастора из Ростока, бывшего диссидента и будущего федерального президента Германии, которому доверили управление доступом к документам. Архив огромен: 111 километров стеллажей с бумажными документами и ещё 47 — с микрофильмированными. Кроме того, здесь хранится около 1,4 миллиона других носителей информации и документов — фотографий, аудиозаписей и киноплёнки.

Ежегодно около 80 тыс. немцев знакомятся со своими досье. После официального запроса сотрудники архива выдают копию дела, из которой, согласно правилам, вымараны все имена (однако часто человек легко догадывается, кто на него «стучал»). Эти досье стали доступны для всех людей, которые были в прошлом жертвами осведомителей, часто показывая, что друзья, коллеги, мужья, жёны и другие члены их семей регулярно шпионили за ними для «государственной безопасности».

Публикация досье, собранных Штази, была юридически ограничена при разбирательстве дела Гельмута Коля. В сентябре 2003 года Административный суд Берлина постановил, что запрет на публикацию досье на Коля, собранного Штази, следует отменить. По апелляции Коля в июне 2004 года Федеральный административный суд решил:
 Новая редакция закона, разрешающая доступ к досье Штази на известных немецких политиков, открывает доступ к архивам, но только для исследователей, занимающихся историей Штази. При этом исследователи, получившие такой доступ, обязаны гарантировать, что полученная ими информация о личной жизни, не будет опубликована или передана третьим лицам;
 Запрещается обнародовать информацию о частной жизни публичных персон, полученную из аудиозаписей (стенограмм аудиозаписей) незаконной «прослушки» в частных или официальных помещениях, а также из основанных на этих аудиозаписях (стенограммах аудиозаписей) внутренних отчётов Штази;
 Ограничен доступ ко всей информации, собранной путём шпионажа;
 Запрещено без письменного согласия пострадавшего физического лица публиковать личную информацию о нём или передавать её в образовательных целях.

Министры госбезопасности ГДР 
 Вильгельм Цайсер (1950—1953)
 Эрнст Волльвебер (1953—1957)
 Эрих Мильке (1957—1989)
 Вольфганг Шваниц (1989—1990)

Память 

 Музей в старом здании штаб-квартиры министерства;
 Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен (бывшая тюрьма Штази);
Мемориал Баутцнер Штрассе в Дрездене (бывший следственный изолятор и районное отделение Штази);
 Памятник рабочим и сотруднику министерства в Берлине.

Фильмы о министерстве 
 1966 — «Разорванный занавес» ()
 1999 — «Солнечная аллея» ()
 1999 — «Тишина после выстрела» («Легенда Риты») ()
 2001 — «Туннель» ()
 2002 — «Наци: Немецкая история X» ()
 2006 — «Жизнь других» ()
 2006 — «Красный какаду» ()
 2009 — «Любовь за стеной» (драма, мелодрама, комедия)()
 2015 — «Германия-83» (телесериал) ()
«В поле зрения» (телесериал) ()

Книги о министерстве 
 Stasiland — бестселлер 2004 года Анны Фундер. Книга получила приз Сэмюэла Джонсона в 2004 году.
 John O. Koehler «Stasi. The Untold Story of the East German Secret Police» (1999). На русском вышла в 2000-м году как: Джон Кёлер «Секреты Штази. История знаменитой спецслужбы ГДР» (издательство «Русич»).

См. также 
 Федеральная служба защиты конституции Германии (ФРГ)
 Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ)
 Народная полиция ГДР
 Комитет государственной безопасности СССР (КГБ)
 Министерство государственной безопасности СССР
 Министерство общественной безопасности (Польша)
 Министерство национальной безопасности Чехословакии

Примечания

Литература 
 Benedikt Vallendar Einsam in der Einöde. Über die Arbeit des MfS in dörflich-ländlichen Regionen der DDR. In: Rheinischer Merkur 17/2009, Seite 16.
 Jürgen Aretz, Wolfgang Stock: Die vergessenen Opfer der DDR, Lübbe 1997, ISBN 3-404-60444-X,
 Thomas Auerbach: Einsatzkommandos an der unsichtbaren Front, Ch. Links 1999, ISBN 3-86153-183-6,
 Klaus Behnke, Jürgen Wolf (Hrsg.): Stasi auf dem Schulhof, Ullstein 1998, ISBN 3-548-33243-9,
 Günter Förster, Die Juristische Hochschule des MfS, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Abteilung Bildung und Forschung; Berlin, 1996,
 Karl Wilhelm Fricke: Akten-Einsicht, Ch. Links 1997 (4. durchges. u. aktual. Aufl.), ISBN 3-86153-099-6,
 Stefan Gerber: Zur Ausbildung von Diplomjuristen an der Hochschule des MfS (Juristische Personen), Taschenbuch, BW-Verlag, ISBN 3-8305-0008-4,
 Jens Gieseke: Der Mielke-Konzern. Die Geschichte der Stasi 1945—1990, München 2006, ISBN 3-421-05952-7
 Jens Gieseke: Das Ministerium für Staatssicherheit (1950—1990). In: Torsten Diedrich, Hans Ehlert, Rüdiger Wenzke: Im Dienste der Partei. Handbuch der bewaffneten Organe der DDR, Berlin 1998, Seite 371 bis 422, ISBN 3-86153-160-7,
 Jens Gieseke: Die DDR-Staatssicherheit: Schild und Schwert der Partei, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2000, ISBN 3-89331-402-4
 Christian Halbrock: Stasi-Stadt — Die MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg — Ein historischer Rundgang, Ch. Links Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-86153-520-1
 
 Hubertus Knabe : West-Arbeit des MfS, Ch. Links 1999, ISBN 3-86153-182-8,
 Hubertus Knabe: Der diskrete Charme der DDR, Ullstein 2002, ISBN 3-549-07137-X,
 Hubertus Knabe: Die unterwanderte Republik, Ullstein 2001, ISBN 3-549-05589-7,
 
 Henry Leide: NS-Verbrecher und Staatssicherheit, Vandenhoeck & Ruprecht 2005, ISBN 3-525-35018-X,
 
 Sandra Pingel-Schliemann: Zersetzen : Strategie einer Diktatur, Robert-Havemann-Ges., Berlin 2003. ISBN 3-9804920-7-9
 Werner Stiller: Im Zentrum der Spionage, v. Hase & Koehler, Mainz 1986, ISBN 3-7758-1141-9
 Michael Richter: Die Staatssicherheit im letzten Jahr der DDR, Böhlau Weimar u. a. 1996, ISBN 3-412-04496-2
 Hans Joachim Schädlich (Hrsg.): Aktenkundig, Rowohlt 2001, ISBN 3-87134-057-X
 Gabriele Schnell: Jugend im Visier der Stasi. Potsdam, 2001, ISBN 3-932502-31-0
 Hannes Sieberer, Herbert Kierstein: Verheizt und vergessen. Ein US-Agent und die DDR-Spionageabwehr, edition ost 2005, ISBN 3-360-01065-5
 Walter Süß: Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern, Ch. Links, Berlin, 1999, ISBN 3-86153-181-X
 Yury Winterberg: Der Rebell, Lübbe 2005, ISBN 3-7857-2160-9
 Erich Wollenberg: Von der Gestapo zum SSD. Bonn um 1950, 20 Seiten, Heft Nr. 4 der Schriftenreihe Tatsachen und Berichte aus der Sowjetzone (BStU)
 Hans-Eberhard Zahn: Haftbedingungen und Geständnisproduktionen in den Untersuchungs-Haftanstalten des MfS (PDF). 4., durchgesehene Aufl., Berlin 2005, ISBN 3-934085-01-6 (Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Band 5)
 Horst Müller u.a.: Die Industriespionage in der DDR: die wissenschaftlich-technische Aufklärung der DDR, edition ost, Berlin 2008 ISBN 978-3-360-01099-5

Ссылки 
 Домашняя страница
 BSTU
 Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
 Восстановление архива
 Музей в Берлине — Фоторепортаж Deutsche Welle
 Штази на Deutsche Welle
 Gedenkstätte Museum in der «Runden Ecke» mit dem Museum im Stasi-Bunker, Bürgerkomitee Leipzig e.V.
 Карстен Едличка Жизнь других: наследие архивов Службы государственной безопасности ГДР Неприкосновенный запас, 2016, № 6.

Спецслужбы Германии
Оперативные службы
ГДР
Разведывательные организации
Министерство государственной безопасности ГДР